Kamenik ist der Familienname folgender Personen:
 Ignac Kamenik (1926–2002), slowenischer Dramatiker und Publizist
 Jože Kamenik (* 1991), slowenischer Nordischer Kombinierer
 Nina Kamenik (* 1985), deutsche Eishockeyspielerin
 Werner Kamenik (1910–1993), deutscher Schauspieler

Kamenik ist die Bezeichnung folgender geographischer Orte:

in Bosnien und Herzegowina
 eine Erhebung (544 m) in den nördlichen bosnischen Dinariden bei Maglaj, Kanton Zenica-Doboj Entität Föderation Bosnien und Herzegowina in Bosnien und Herzegowina
 ein Gipfel im Kozara-Gebirge in der Gemeinde Kozarska Dubica, Entität Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina
 ein Gipfel im Prosara-Gebirge in der Gemeinde Prijedor, Entität Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina
 eine Erhebung (375 m) im Stadtgebiet Novi Grad, Entität Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina
 ein Gebirgszug ungefähr 110 km nördlich von Sarajevo, Entität Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina
 ein nur zeitweise wasserführender Fluss in Bosnien und Herzegowina, der bei Brusnik, Gemeinde Srbac, Entität Republika Srpska, in die Save mündet.

in Bulgarien
 Kamenik (Boboshevo), ein Ort in der Gemeinde Boboshevo, Bezirk (Oblast) Kjustendil

in Kroatien
 ein Berg im Gemeindegebiet der Stadt Hrvatska Kostajnica, in der Gespanschaft Sisak-Moslavina

in Makedonien
 ein Hügel in Gazi Baba, einem Stadtteil von Skopje
 ein Berg südöstlich der Stadt Studeničani
 ein Berg in der Gemeinde Novaci, Region Pelagonien

in Montenegro
 ein Gebirgszug nördlich der Stadt Podgorica mit dem höchsten Gipfel Mali Kamenik (1785 m)
 eine kleine Insel im Skutarisee

in Slowenien
 Kamenik (Šmarje pri Jelšah), ein Ort in der Gemeinde Šmarje pri Jelšah (deutsch: Sankt Marein bei Erlachstein) in Slowenien